KIAH est un code qui signifie :
 Aéroport intercontinental George-Bush de Houston, aéroport de Houston au Texas (États-Unis d'Amérique), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports